PAE ist die Abkürzung für:

 Flughafen Everett (Paine Field) im US-Bundesstaat Washington (IATA-Code)
  ist eine hard- und softwaretechnische Erweiterung, um auf 32-Bit-x86-Systemen mehr als 4 GiB physischen Arbeitsspeicher anzusprechen
  bei Autovermietungen entspricht einer Insassenunfallversicherung und Reisegepäckversicherung
 Postantibiotischer Effekt
  einer Kenngröße von Leistungsverstärkern
 Prostata-Arterien-Embolisation, eine Behandlungstechnik der benignen Prostatahyperplasie (BPH)
 pulmonale Arterienembolie, siehe Lungenembolie
 Preußisches Allgemeines Ehrenzeichen, siehe Allgemeines Ehrenzeichen (Preußen)

Pae steht für:

 eine Gattung der Grabwespen
 ein Bezirk in Tallinn, siehe Pae (Tallinn)

Pae ist der Familienname folgender Personen:
 Pae Gil-su (* 1972), nordkoreanischer Kunstturner
 Pae Myong-nam (* 1982), nordkoreanischer Eishockeytorwart

PAE